Jens Wemmer (Aurich, 1985. október 31. –) német labdarúgó, hátvéd. Bátyja a szintén labdarúgó Jörn Wemmer.

Jegyzetek

További információk 
Jens Wemmer adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1985-ben született személyek
Alsó-szászországiak
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
Az SC Paderborn 07 labdarúgói
A Panathinaikósz labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek